Hydrocotyle villosa är en flockblommig växtart som beskrevs av Carl Peter Thunberg, William Henry Harvey och Otto Wilhelm Sonder. Hydrocotyle villosa ingår i släktet spikbladsläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Spikbladsläktet
villosa